Sunnyslope puede hacer referencia a:

Sunnyslope, una aldea en Alberta, Canadá;
Sunnyslope, barrio en Phoenix, Arizona;
Sunnyslope, lugar designado por el censo en California;
Sunnyslope, lugar designado por el censo en Washington;
Sunnyslope Lodge, un edificio histórico en San Diego, California.